El término Cienfuegos puede referirse a:

 Personas:
 Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano, líder de la toma a la ciudad de Yaguajay, Cuba.
 Nicasio Álvarez Cienfuegos, literato prerromántico español.
 Javier Cienfuegos, atleta español especializado en lanzamiento de martillo, poseedor del récord mundial en la categoría junior.
 José Cienfuegos Jovellanos, militar y político español, Capitán General de Cuba.
 Salvador Cienfuegos Zepeda, general de división y Secretario de Defensa Nacional de México.

 Lugares
 Cienfuegos, puerto de la costa del sur de Cuba.
 Provincia de Cienfuegos, una de las provincias de Cuba, cuya capital es la ciudad homónima.
 Cienfuegos, parroquia del concejo asturiano de Quirós.

 Literatura
 Serie Cienfuegos, novela de Alberto Vázquez-Figueroa, que se divide en 7 tomos.

 Música
 Cienfuegos, banda argentina de post-punk.